

Toponymie
 Canac, ancien fief de Onet-le-Château

Entreprises et produits 
 Canac, entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie.
 CANAC, centre national belge de contrôle du trafic aérien

Patronymie
 Adeline Canac (1990-) est une patineuse artistique française.
 Michel Canac (1956-2019) est un ancien skieur alpin français.
Roger Canac (1928-2020) est un guide de haute montagne et écrivain français.
Noms composés:
 Normand Canac-Marquis, acteur et scénariste québécois.
 Frédéric Canac-Marquis (1861-1926), industriel québécois.

Homonymie de patronyme